Novák Ferenc (1791–1836) népdalgyűjtő
Novák Ferenc, (1812–1887), Zala vármegye főispánja, királyi hétszemélynök
Novák Ferenc (1931) Novák Tata, Kossuth-díjas koreográfus
Novák Ferenc (1937) Állami díjas konyhafőnök
Novák Ferenc (1969) olimpiai bajnok kenus